Михаил Васильевич Яковлев
 Яковлев, Михаил Васильевич (1892—1942) — российский футболист.
 Яковлев, Михаил Васильевич (1918—1980) — советский философ.